Tamsitt ist der Familienname folgender Personen:

 Gary Tamsitt, australischer Jurist und Hochschullehrer
 James R. Tamsitt (1928–2013), US-amerikanischer Zoologe und Hochschullehrer